Die 2. Fußball-Bundesliga 1977/78 wurde in zwei Staffeln zu je 20 Vereinen ausgespielt. Die beiden Staffelmeister Arminia Bielefeld (Staffel Nord) und SV Darmstadt 98 (Staffel Süd) stiegen direkt in die 1. Bundesliga auf. Als dritter Aufsteiger setzte sich 1. FC Nürnberg in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen durch und folgte als dritter Aufsteiger ins Oberhaus.

Aus der 1. Bundesliga stiegen TSV 1860 München, 1. FC Saarbrücken (in die Staffel Süd) und der FC St. Pauli (in die Staffel Nord) ab und spielten in der folgenden Saison in der zweiten Liga.

Nord 
Arminia Bielefeld sicherte sich in der Saison 1977/78 der 2. Bundesliga Nord den Meistertitel mit dem knappen Vorsprung von einem Punkt vor Rot-Weiss Essen. Dieses bedeutete sechs Jahre nach dem Zwangsabstieg im Rahmen des Bundesliga-Skandals die Rückkehr in die höchste Spielklasse. Rot-Weiss Essen scheiterte in der Relegation am 1. FC Nürnberg, dem Zweiten der 2. Bundesliga Süd. Damit war der direkte Wiederaufstieg nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga verpasst worden. Der zweite Absteiger, Tennis Borussia Berlin, beendete die Saison als Tabellen-Zehnter ohne Aufstiegschancen.

Mit Schwarz-Weiß Essen stieg ein Gründungsmitglied der 2. Bundesliga nach vier Jahren in die Oberliga Nordrhein ab. Weitere Absteiger waren die beiden Vorjahresaufsteiger 1. FC Bocholt und OSC Bremerhaven, sowie SC Herford.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Staffel Nord wurde Horst Hrubesch von Rot-Weiss Essen mit 41 Treffern.

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Nord 
Als Aufsteiger für die kommende Saison qualifizierten sich: SC Viktoria Köln, Wacker 04 Berlin, DSC Wanne-Eickel und Holstein Kiel.

siehe Artikel: Aufstieg zur 2. Fußball-Bundesliga 1978/79

Süd 
Die Saison 1977/78 der 2. Bundesliga Süd endete mit dem souveränen erstmaligen Aufstieg des SV Darmstadt 98 in die 1. Bundesliga. Dem 1. FC Nürnberg, damals noch immer Deutscher Rekordmeister, gelang als Tabellenzweiter ebenfalls der Aufstieg, nachdem man sich in den Relegationsspielen gegen den Nordzweiten Rot-Weiss Essen mit 1:0 und 2:2 durchsetzte. Damit endete für den Club eine neunjährige Periode in der Zweitklassigkeit, die 1969 nach dem bemerkenswerten Abstieg als amtierender Meister begonnen hatte. Der Karlsruher SC verpasste als Absteiger aus der 1. Bundesliga den Wiederaufstieg deutlich.

Mit dem FC Bayern Hof und dem FK Pirmasens stiegen zwei Gründungsmitglieder der 2. Bundesliga Süd nach vier Jahren ab. Sie sind bis heute nicht mehr in die Zweitklassigkeit zurückgekehrt. Die Pirmasenser stellten dabei mit 6–70 Punkten bei lediglich einem Sieg (3:0 daheim gegen den FSV Frankfurt am 28. Spieltag) eine bemerkenswerte Negativmarke im deutschen Profifußball auf. Die Neulinge Kickers Würzburg und VfR OLI Bürstadt stiegen ab, letzterem gelang in der folgenden Saison der direkte Wiederaufstieg, ersterem 2016.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Torschützenkönige der Staffel Süd wurden Peter Cestonaro vom SV Darmstadt 98 und Emanuel Günther vom Karlsruher SC mit je 27 Treffern.

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd 
Als Aufsteiger für die kommende Saison qualifizierten sich: Borussia Neunkirchen, SC Freiburg, FC Hanau 93, MTV Ingolstadt

siehe Artikel: Aufstieg zur 2. Fußball-Bundesliga 1978/79

Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga 
Der 1. FC Nürnberg siegte im Hinspiel im heimischen Städtischen Stadion gegen Rot-Weiss Essen mit 1:0. Ein abschließendes 2:2-Unentschieden im Georg-Melches-Stadion reichte dann zum Aufstieg in die erste Liga.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Aufsteiger 

1977/78
Fußballsaison 1977/78